

Geografia

Austria 
 Heinzenberg – miejscowość

Niemcy 
 Heinzenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Inne 
 Heinzenberg – ród
 Heinzenberg – zamek

Zobacz też 
 Hainzenberg